Sułkowice (powiat Krakowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski
 Sułkowice (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Myślenicki
 Sułkowice (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Myślenicki
 Sułkowice (powiat Wadowicki), een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Wadowicki
 Sułkowice (Mazovië), een stad in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Sułkowice (Święty Krzyż), een stad in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Sułkowice (Groot-Polen), een stad in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gostyński